Машко-Піро, Піро Машко-Піро, Кухареньо, Номоль — етнічна група кочівників-мисливців та збиральників, що живе у джунглях на сході Перу. 
 Машко Іван Іванович (1897, Гаврилівка, Мелітопольський повіт, Таврійська губернія, Російська імперія — невідомо) — український радянський діяч.